van Branteghem ist der Familienname folgender Personen:
 Cédric Van Branteghem (* 1979), belgischer Sprinter
 Guy van Branteghem (* um 1930), belgischer Badmintonspieler